Луис Артиме (; 2 декабря 1938, Парке-Сивит) — аргентинский футболист, нападающий. Забил за карьеру более 400-х мячей, а включая и товарищеские матчи более тысячи мячей. Выступал в трёх странах — Аргентине, Бразилии и Уругвае. Чемпион Аргентины, трёхкратный чемпион Уругвая, Обладатель Кубка Либертадорес, Межконтинентально и Межамериканского кубков. 4 раза становился лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины, 3 раза — лучшим бомбардиром чемпионата Уругвая. За сборную Аргентины провел 25 матчей, в которых забил 24 мяча, участвовал на Чемпионате мира 1966, на котором забил 3 мяча в 3-х матчах.

Международные Кубки

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Наций: 1964
 Чемпион Аргентины: 1967 (Насьональ)
 Чемпион Уругвая: 1969, 1970, 1971
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1971
 Обладатель Межконтинентального Кубка: 1971
 Обладатель Межамериканского кубка: 1972

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1962 (25 голов), 1963 (25 голов), 1966 (23 гола), 1967-Н (11 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Южной Америки: 1967 (5 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Уругвая: 1969 (24 гола), 1970 (21 гол), 1971 (16 голов),
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес: 1971 (10 голов)

Ссылки 
 Матчи Артиме за сборную
 Интервью на sentimientobohemio.com.ar
 Профиль на footballplayers.ru
 Статья на diariodemocracia.com
 Профиль на fussballdaten.de
 Статья на wordpress.com
 Статья на soccerlogos.com.br
 Статья на blogspot.com
 Сборная Аргентины 60-х

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте» Хунин
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Флуминенсе»